Виљануева има више значења:

 Виљануева (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљануева (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виљануева, Виља Нуева (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виљануева (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виљануева (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виљануева, Анхел Соса (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виљануева (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виљануева (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виљануева (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виљануева (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Виљануева (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виљануева (Виљануева, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику